U 14 bezeichnet mehrere U-Boote:

 SM U 14 (1912–1915), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 14 (k.u.k Marine) (1915–1918), ein U-Boot der österreichisch-ungarischen Marine
 U 14 (Kriegsmarine) (1936–1945), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 14 (Bundeswehr) (1973–1997), ein U-Boot der Deutschen Marine

U14